Slovo sedláček může být použito v několika významech:

obecný význam
 sedláček, malý sedlák čili rolník
 příjmení Sedláček je zdrobnělinou od slova sedlák a říkalo se tak mladému hospodáři, kterému otec postoupil grunt (často proto, aby ho ochránil před vojnou)

příjmení – mužská podoba
 Alois Sedláček (1852–1922) – český herec a režisér, otec Járy Sedláčka a Anny (Anduly) Sedláčkové, děd Marcely Sedláčkové
 Alexander Sedláček (* 1968) – český operní pěvec
 August Sedláček (1843–1926) – český historik, genealog a kastelolog
 Bohuslav Sedláček (1928–2013) – český skladatel a dramaturg
 Bronislav Sedláček (* 1964) – český politik a lékař – traumatolog, zastupitel města Bruntál
 Ferenc Szedlacsek (František Sedlaczek; 1898–1973) – maďarský fotbalista a trenér, který se trvale usadil v Československu
 František Sedláček – více osob
 Franz Sedlacek (1891–1945) – rakouský malíř
 Ivan Sedláček (* 1932) – český sbormistr a hudební pedagog
 Ivo Sedláček (* 1961) – český pedagog a výtvarník
 Jakub Sedláček (* 1990) – český hokejový brankář
 Jan Sedláček – více různých osobností, viz rozcestník
 Jan Antonín Sedláček (1728–1805) – skladatel chrámové hudby
 Ján Sedláček (* 1964) – slovenský házenkář
 Jára Sedláček (1884–1929) – český herec a režisér, syn Aloise Sedláčka a bratr Anny Sedláčkové
 Jaromír Sedláček (1885–1945) – český právník
 Jaroslav Sedláček (ekonom) (* 1942) – český ekonom
 Jaroslav Sedláček (teolog) (1860–1925) – český teolog
 Jiří Sedláček – více osob
 Josef Sedláček – více osob
 Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836) – český kněz, vlastenec a pedagog
 Kamil Sedláček (1926–2011) – český tibetolog
 Karel Sedláček – více osob
 Květoslav František Sedláček (1911–1971) – český spisovatel
 Ladislav Sedláček (herec) – český herec
 Ladislav Sedláček (matematik) (1921–1987) – český matematik
 L. B. Sedlacek – americká básnířka
 Leo B. Sedlacek – americký lékař
 Lukáš Sedláček (* 1981) – český fotograf
 Lumír Sedláček (* 1978) – český fotbalista
 Marek Sedláček (* 1971) – český hudební pedagog a teoretik
 Martin Sedláček (* 1989) – český podnikatel
 Michal Sedláček – více osob
 Milan Sedláček (1961–2012) – horolezec
 Miroslav Sedláček (* 1956) – autor vědecké literatury, scenárista a režisér
 Oldřich Sedláček (* 1941) – český fotbalový trenér
 Ondřej Sedláček – český sochař
 Otakar Sedláček – český herec
 Pavel Sedláček (rozcestník) – více osob
 Petr Sedláček (* 1975) – český písničkář
 Robert Sedláček (* 1973) – český dokumentarista
 Roman Sedláček (* 1963) – český fotbalový trenér
 Sašo Sedlaček (* 1974) – slovinský výtvarník a fotograf
 Shawn Sedlacek (* 1976) – americký baseballový hráč
 Stanislav Sedláček (oběť nacismu) (1903–1941) – česká oběť nacismu
 Stanislav Sedláček (1919–2002) – český filolog
 Svatopluk Sedláček (1920–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Tomáš Sedláček – více osob
 Václav Sedláček (rozcestník) – více osob
 Vladimír Sedláček (* 1969) – český fotbalista
 Vojtěch Sedláček (rozcestník) – více osob
 William Sedlacek – americký pedagog
 Woodrow Sedlacek (1919–2004) – americký trenér dostihových koní
 Zdeněk Sedláček (motocyklový závodník)

ženská podoba s přechýlením
 Andrea Sedláčková (* 1967) – česká herečka a scenáristka
 Andula Sedláčková (Anna; 1887–1967) – česká herečka,dcera Aloise Sedláčka, matka Marcely Sedláčkové
 Dagmar Sedláčková (1931–2008) – česká malířka
 Gill Sedláčková (1908–1978) – česká spisovatelka, filmařka a herečka
 Helena Sedláčková – česká ekonomka
 Jaroslava Sedláčková (* 1946) – česká gymnastka
 Jitka Sedláčková (* 1961) – česká herečka
 Jiřina Sedláčková (1914–2002) – česká herečka
 Klára Sedláčková (* 1976) – česká herečka
 Lucie Sedláčková (* 1994) – česká profesionální boxerka
 Marcella Sedláčková (1926–1969) – česká herečka, dcera Anny (Anduly) Sedláčkové, vnučka Aloise Sedláčka
 Marcela Sedláčková (filozofka) (* 1947) – česká filozofka a spisovatelka
 Marie Sedláčková – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za ČSS
 Markéta Sedláčková (* 1975) – česká herečka a zpěvačka
 Markéta Sedláčková (1976–2020) – česká socioložka
 Miroslava Sedláčková – česká lékařka, histoložka
 Veronika Sedláčková (* 1973) – česká novinářka

jiné významy
 Sedláčkova stezka – stezka vedoucí z Písku na Orlík nad Vltavou
 Sedláčkova turbína
 sedlák – více různých významů (rozcestník)

ulice
 Sedláčkova, Čelákovice
 Sedláčkova, Hradec Králové
 Sedláčkova, Nymburk
 Sedláčkova, Plzeň
 Sedláčkova, Pardubice
 Sedláčkova, Tábor
 Sedláčkova, Svitávka (okres Blansko)
 Sedláčkova, Česká Lípa
 Sedláčkova, Říčany
 Sedláčkova, Roztoky
 Sedláčkova, Brno
 A. Sedláčka, Rychnov nad Kněžnou
 Aug. Sedláčka, Čáslav
 Václava Sedláčka, Praha

Externí odkazy 
 
 Příjmení Sedláček v USA

Česká příjmení